Pan Pierre Koulibaly (24 maart 1986) is een Burkinees aanvaller die uitkomt voor RRFC Montegnée. Vanaf januari 2012 wordt hij voor een half seizoen uitgeleend aan de tweedeklasser Sportkring Sint-Niklaas.

Hij heeft een tweelingbroer, Paul Koulibaly, die als verdediger speelt bij Al Nasr Benghazi.

Statistieken

Burkinees voetballer